Kobleve (în ) este o comună în raionul Berezanka, regiunea Mîkolaiiv, Ucraina, formată din satele Kobleve (reședința), Leninka și Morske.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației comunei Kobleve era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%), română (%) și armeană (%).

Note 

Kobleve, Berezanka, Mîkolaiiv
Kobleve, Berezanka, Mîkolaiiv
Kobleve, Berezanka, Mîkolaiiv